Маури́сио Жозе́ да Силве́йра Жу́ниор (, более известный как Маурисио; ) — бразильский футболист, центральный полузащитник.

Карьера 
Маурисио начал карьеру в молодёжном составе клуба «Коринтианс», однако в 2006 году перешёл во «Флуминенсе». Он начал выступать за основной состав команды с мая 2007 года. В 2008 году Маурисио вышел с клубом в финал Кубка Либертадорес, однако там «Флуминенсе» проиграл по результатам двух встреч клубу «ЛДУ Кито». В том же году он забил свой первый гол, поразив ворота в дерби с «Фламенго» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

В декабре 2009 года услуги Маурисио были предложены двум российским клубам — московскому «Спартаку» и грозненскому «Тереку». 1 февраля 2010 года Маурисио подписал контракт с «Тереком» сроком на 3 года.

17 января 2016 года было объявлено о подписании контракта с петербургским «Зенитом». Соглашение было рассчитано на срок до конца сезона 2015/16 с возможностью дальнейшего продления. В новом клубе дебютировал в феврале 2016 года в матче за Кубок России 2015/16, отметился голом в дополнительное время. 23 июля забил единственный гол в розыгрыше Суперкубка России 2016. 24 июля 2017 года расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию.

31 августа 2017 года на правах свободного агента перешёл в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан на 3 года.

12 октября 2020 года подписал двухлетний контракт с клубом «Панатинаикос».

Статистика

Достижения 
 Командные
 «Зенит»
 Обладатель Кубка России: 2015/16
 Обладатель Суперкубка России: 2016
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
 ПАОК
 Чемпион Греции: 2018/19
 Обладатель Кубка Греции (2): 2017/18, 2018/19

 Личные
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2014)

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Родина»